Уи́льям Ге́нри Ха́рви (William Henry Harvey; , Лимерик — , Торки) — ирландский ботаник и миколог.

Биография 
Уильям Генри Харви родился  под городом Лимерик в семье квакера и преуспевающего торговца Джозефа Мэсси Харви.

Начальное образование получил в школе в Баллиторе (графство Килдэр). В возрасте 15 лет главным интересом Харви стали морские водоросли.

В 1848 году он находился на лечении в Гастингсе, где познакомился с Маргарет Скотт-Гатти, будущим автором книги «Британские морские водоросли»; по мнению ряда биографов писательницы, Харви был одним из тех, кто привил ей увлечение морской флорой.

Уильям Генри Харви был куратором гербария Тринити-колледжа и профессором ботаники Королевского общества Дублина.

Уильям Генри Харви умер от туберкулёза  в городе Торки и был там похоронен.

Научная деятельность 
Уильям Генри Харви специализировался на Мохообразных, водорослях, семенных растениях и на микологии. Описал более 750 видов и свыше 75 родов водорослей.

Публикации 
 Harvey, William Henry. 1833. Div.II. Confervoideae. Div.III. Gloiocladeae. In, Hooker, W.J. (Ed.) The English flora of Sir James Edward Smith 5. Лондон.
 Harvey, William Henry. 1834. Algologhical illustrations. No. 1 Remarks on some British algae and descriptions of a new species recently added to our flora. J. Bot., Hooker 1: 296—305.
 Harvey, William Henry. 1838. The Genera of South African Plants. Cape Town, 429 pp.
 Harvey, William Henry. 1841. A Manual of the British Algae
 Harvey, William Henry. Description of Ballia, a new genus of Algae. — Hooker’s Journ. Bot. Bd 2
 Harvey, William Henry. 1844. Description of a minute alga from the coast of Ireland. Annals and Magazine of Natural History. 14: 27-28.
 Harvey, William Henry. 1844. Description of a new British species of Callithamnion (C. pollexfenii) Annals and Magagazine of Natural History. 14: 109—131.
 Harvey, William Henry. 1844. Algae of Tasmania, J. of Bot., London, 3:428—454.
 Harvey, William Henry. 1847. Phycologia Britannica. Plates 73—78). Reeve & Banham, Лондон.
 Harvey, William Henry. 1848. Phycologia Britannica. Plates 147—216). Reeve & Banham, Лондон.
 Harvey, William Henry. 1847. Nereis Ausrtralis or Algae of the Southern Ocean:… Transactions of the Royal Irish Academy. 22 (Science): 525—566. Лондон.
 Harvey, William Henry. 1848. Directions for Collecting and Preserving Algae. Am. Journ., Sci. and Arts, II, 6: 42—45.
 Harvey, William Henry. 1849. A Manual of the British Marine Algae… John van Voorst, Лондон.
 Harvey, William Henry. 1849. Phycologia Britannica. Plates 217—294). Reeve & Banham, Лондон.
 Harvey, William Henry. 1850. Phycologia Britannica. Plates 295—354). Reeve & Banham, Лондон.
 Harvey, William Henry. 1850. Observations on the Marine Flora of the Atlantic States. Proc. Am. Assn. Adv. Sci., pp.  79—80.
 Harvey, William Henry. 1851. Nereis Boreali-Americana:… Part I.— Melanospermaea. Smithsonian Institution.
 Harvey, William Henry. 1853. Nereis Boreali-Americana:… Part II.— Rhodospermeae.
 Harvey, William Henry. 1855. Some account of the marine botany of the colony of Western Australia. Transactions of the Royal Irish Academy, 22: 525—566.
 Harvey, William Henry. 1855. Algae. In J.D.Hooker, The Botany of the Antarctic Voyage 2: Flora Nova-Zelandiae II. Лондон, 211—266, pl. 107—121.
 Harvey, William Henry. 1857. Nereis Boreali-Americana:… Part III.— Chlorospermeae.
 Harvey, William Henry. 1857. Short description of some new British algae, with two plates. Nat. Hist. Rev. 4: 201—204.
 Harvey, William Henry. 1858. List of Arctic Algae, Chiefly Compiled from Collections Brought Home by Officers of the Recent Searching Expeditiions. Smithsonian Contrib. to Knowledge. Part III, Supl. 2: 132—134.
 Harvey, William Henry & Otto Wilhelm Sonder. 1859—1933 Flora Capensis (7 vol. in 11)
 Harvey, William Henry. 1860. Algae. Pages 242—383, pl. 185—196 in: The Botany of the Antarctic Voyage, Part III. Flora Tasmaniae. Vol. 2 (Ed. by J.D. Hooker) L.Reeve, Лондон.
 Harvey, William Henry. 1862. Phycologia Australica. Vol 4, Pl. 181—240. Лондон.
 Harvey, William Henry. 1862. Notice of a collection of algae made on the northwest coast of North America, chiefly at Vancouver’s Island, by David Lyall, Esq., M.D., R.N., in the years 1859—1861. J. Linn. Soc. Bot. 6''': 157—177.
 Harvey, William Henry. 1868. The Genera of South African Plants.'' (enlarged 2nd edition, edited by Sir J.D. Hooker). Лондон.

Примечания

Литература

Ссылки 
 William Henry Harvey
 National Botanic Gardens
 William Henry Harvey (1811—1866)

Ботаники по алфавиту
Ботаники Ирландии
Альгологи
Члены Лондонского королевского общества